El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2010 fou la segona cursa del temporada 2010 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 30 i 2 d'maig de 2010.

Resultats

MotoGP

Moto2 
La cursa de Moto2 fou parada amb bandera vermella a la segona volta per un vessament de fluid que causat que diversos corredors caiguessin en una mateixa corba. La cursa fou recomençada, però reduzida de 26 voltes a 17.

125cc

Referències

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Espanya
2010
Esport a la província de Cadis